Mistrzostwa Polski w Szachach 2008 – turnieje szachowe, rozegrane w 2008 r. w Lublinie (mężczyźni) i Krakowie (kobiety), mające na celu wyłonienie 65. mistrza Polski mężczyzn oraz 60. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Bartosz Soćko (1. raz w karierze) i Monika Soćko (3. raz w karierze).

Wyniki 65. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Lublin, 25 lutego – 9 marca 2008

Wyniki 60. Mistrzostw Polski Kobiet 
Kraków, 14 – 24 lutego 2008

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2008
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2008

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2008 w polskim sporcie